Lankasoma är ett släkte av mångfotingar. Lankasoma ingår i familjen Lankasomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Lankasoma